Perfeição - ideal que reúne todas as qualidades e não tem nenhum defeito
Ou ainda:
Perfeição cristã - uma doutrina cristã 
Loja de Perfeição - na maçonaria, a continuação da evolução do Mestre
Perfeição (canção) - de Legião Urbana